Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu – szkoła ponadpodstawowa w Toruniu, sięgająca swą historią roku 1946.

Lokalizacja 
Szkoła znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Rubinkowo, przy ul. Osikowej 15.

Historia 

Początki szkoły sięgają roku 1946, kiedy to powołano do życia Gimnazjum Gospodarcze i Liceum Gospodarcze w budynku przy ul. Kościuszki 4, a ich dyrektorem została Zofia Szczepkowska. W pierwszym roku szkolnym naukę pobierało 131 dziewcząt, zaś program nauczania obejmował zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe m.in.: rachunkowość, estetykę i higienę. W 1948 roku szkołę przekształcono w Państwowe Liceum Przemysłu Gastronomicznego, a dwa lata później utworzono tu 2-letnią Szkołę Zasadniczą Przemysłu Gospodarczego oraz 4-letnie Państwowe Technikum Gastronomiczne. W 1951 roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1952 roku przeniesiono ją do gmachu przy ul. Sienkiewicza 29. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku szkola kształciła w specjalnościach: gospodarstwo domowe i zbiorowe, kelner, fryzjer oraz technik technologii żywienia. W 1976 roku po raz kolejny szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Gastronomicznych. W latach 70. i 80. XX wieku w placówce działały ponadto 2-letnia Szkoła Przysposabiająca do Zawodu i 2-letnie Policealne Studium Zawodowe, kształcące w zawodzie technik technologii żywienia. W 2004 roku w ramach reorganizacji placówek oświatowych w Toruniu, szkołę połączono z Technikum Hotelarskim i przeniesiono ją do budynku przy ul. Osikowej 15, gdzie funkcjonuje do dziś. Obecnie działa ona pod nazwą Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

W skład szkoły wchodzą warsztaty i pracownie przy ulicy Osikowej 17 oraz internat, w którym zakwaterowani są także uczniowie innych szkół ponadpodstawowych Torunia.

Kierunki kształcenia  
 Technikum nr 3
 kelner
 technik hotelarstwa
 technik obsługi turystycznej,
 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Szkoła Branżowa nr 3
 cukiernik 
 kucharz

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie technika
Zespoły szkół w Toruniu
Polskie szkoły gastronomiczne
Hotelarstwo